|-
| (7301) Matsuitakafumi || 1993 AB || 2 января 1993 || Якиимо || A. Натори, Т. Урата
|-
| (7302) 1993 CQ || 1993 CQ || 10 февраля 1993 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
|  ||  || 25 марта 1993 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (7304) Намики (Namiki) ||  || 9 января 1994 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (7305) Оссакадзюсто (Ossakajusto) ||  || 8 февраля 1994 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (7306) Panizon || 1994 EH || 6 марта 1994 || Стронконе || -
|-
| (7307) Такэи (Takei) ||  || 13 апреля 1994 || Нати-Кацуура || Ё. Симидзу, Т. Урата
|-
| (7308) Хаттори (Hattori) ||  || 31 января 1995 || Нати-Кацуура || Ё. Симидзу, Т. Урата
|-
| (7309) Синкаваками (Shinkawakami) || 1995 FU || 28 марта 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
|  ||  || 19 июля 1995 || Синлун || BAO SCAP
|-
| (7311) Hildehan || 1995 TU || 14 октября 1995 || Sudbury || Деннис ди Сикко
|-
|  ||  || 13 января 1996 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (7313) Пизано (Pisano) || 6207 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (7314) Певзнер (Pevsner) || 2146 T-1 || 25 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (7315) Кольбе (Kolbe) || 1136 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (7316) Айду (Hajdu) || 3145 T-2 || 30 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (7317) Кабот (Cabot) || 1940 ED || 12 марта 1940 || Конкоя || G. Kulin
|-
| (7318) Дюков (Dyukov) || 1969 OX || 17 июля 1969 || Крым || B. A. Burnasheva
|-
| (7319) Каттерфельд (Katterfeld) ||  || 24 сентября 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (7320) Поттер (Potter) ||  || 2 октября 1978 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (7321) Minervahoyt ||  || 25 июня 1979 || Сайдинг-Спринг || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
| (7322) Лаврентина (Lavrentina) ||  || 22 сентября 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (7323) Robersomma ||  || 22 сентября 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (7324) Carret || 1981 BC || 31 января 1981 || Гарвард || -
|-
|  ||  || 28 августа 1981 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
| (7326) Tedbunch ||  || 24 октября 1981 || Паломар || Шелте Бас
|-
| (7327) Кроуфорд (Crawford) ||  || 6 сентября 1983 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (7328) Казанова (Casanova) ||  || 20 сентября 1984 || Клеть || А. Мркос
|-
| (7329) Беттадотто (Bettadotto) || 1985 GK || 14 апреля 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (7330) Анналемайтре (Annelemaitre) || 1985 TD || 15 октября 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (7331) Белиндблад (Balindblad) || 1985 TV || 15 октября 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (7332) Понрепо (Ponrepo) ||  || 4 декабря 1986 || Клеть || А. Мркос
|-
| (7333) Bec-Borsenberger ||  || 29 сентября 1987 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (7334) Сциурус (Sciurus) || 1988 QV || 17 августа 1988 || Клеть || А. Мркос
|-
| (7335) 1989 ja || 1989 JA || 1 мая 1989 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (7336) Саундерс (Saunders) ||  || 6 сентября 1989 || Паломар || Элеанора Хелин
|-
|  ||  || 22 августа 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 12 ноября 1990 || Фудзиэда || Х. Сиодзава, М. Кидзава
|-
|  ||  || 15 сентября 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 29 октября 1991 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (7341) 1991 VK || 1991 VK || 1 ноября 1991 || Паломар || Элеанор Хелин, Кеннет Лоуренс
|-
| (7342) Uchinoura ||  || 23 марта 1992 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (7343) Окегем (Ockeghem) ||  || 4 апреля 1992 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (7344) Саммерфилд (Summerfield) || 1992 LU || 4 июня 1992 || Паломар || Кэролин Шумейкер, Дэвид Леви
|-
| (7345) Хэппер (Happer) || 1992 OF || 28 июля 1992 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (7346) Буланже (Boulanger) ||  || 20 февраля 1993 || CERGA || Эрик Эльст
|-
| (7347) 1993 EW || 1993 EW || 12 марта 1993 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
|  ||  || 21 марта 1993 || Ла-Силья || UESAC
|-
| (7349) Ernestmaes ||  || 18 августа 1993 || CERGA || Эрик Эльст
|-
| (7350) 1993 VA || 1993 VA || 7 ноября 1993 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (7351) Ёсидамити (Yoshidamichi) ||  || 12 декабря 1993 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (7352) 1994 CO || 1994 CO || 4 февраля 1994 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (7353) Кадзюя (Kazuya) ||  || 6 января 1995 || Нюкаса || М. Хирасава, С. Судзуки
|-
| (7354) Исигуро (Ishiguro) ||  || 27 января 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (7355) Bottke ||  || 25 апреля 1995 || Китт-Пик || Spacewatch
|-
| (7356) Казагранде (Casagrande) ||  || 27 сентября 1995 || Стронконе || -
|-
|  ||  || 27 октября 1995 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (7358) Одзэ (Oze) ||  || 27 декабря 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (7359) Мессье (Messier) || 1996 BH || 16 января 1996 || Клеть || М. Тихи
|-
| (7360) Муберг (Moberg) ||  || 30 января 1996 || Ла-Силья || К.-И. Лагерквист
|-
| (7361) Endres ||  || 16 февраля 1996 || Халеакала || NEAT
|-
| (7362) Rogerbyrd || 1996 EY || 15 марта 1996 || Халеакала || NEAT
|-
| (7363) Esquibel ||  || 18 марта 1996 || Халеакала || NEAT
|-
| (7364) Otonkucera || 1996 KS || 22 мая 1996 || Вишня || К. Корлевич
|-
| (7365) Седжон (Sejong) ||  || 18 августа 1996 || JCPM Sapporo || К. Ватанабэ
|-
| (7366) Агата (Agata) || 1996 UY || 20 октября 1996 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (7367) Джотто (Giotto) || 3077 T-1 || 26 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (7368) Холденкон (Haldancohn) || 1966 BB || 20 января 1966 || Бруклин || IAP
|-
| (7369) Гаврилин (Gavrilin) || 1975 AN || 13 января 1975 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
| (7370) Красноголовец (Krasnogolovets) ||  || 27 сентября 1978 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (7371) Эль-Баз (El-Baz) ||  || 7 ноября 1978 || Паломар || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
| (7372) Элимар (Emimar) || 1979 HH || 19 апреля 1979 || Серро-Тололо || J. C. Muzzio
|-
| (7373) Stashis ||  || 27 августа 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (7374) 1980 DL || 1980 DL || 19 февраля 1980 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
| (7375) 1980 PZ || 1980 PZ || 14 августа 1980 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
| (7376) Джэффтэйлор (Jefftaylor) ||  || 31 октября 1980 || Паломар || Шелте Бас
|-
| (7377) Пиццарелло (Pizzarello) ||  || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (7378) Herbertpalme ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (7379) Naoyaimae ||  || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (7380) 1981 RF || 1981 RF || 3 сентября 1981 || Андерсон-Меса || Н. Томас
|-
| (7381) Мамонтов (Mamontov) ||  || 8 сентября 1981 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (7382) Боженкова (Bozhenkova) ||  || 8 сентября 1981 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (7383) Lassovszky || 1981 SE || 30 сентября 1981 || Ок-Ридж || -
|-
| (7384) 1981 TJ || 1981 TJ || 6 октября 1981 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
| (7385) Aktsynovia ||  || 22 октября 1981 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (7386) Paulpellas || 1981 WM || 25 ноября 1981 || Ок-Ридж || -
|-
| (7387) Malbil ||  || 30 января 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (7388) Marcomorelli ||  || 23 марта 1982 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (7389) Michelcombes || 1982 UE || 17 октября 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (7390) Кундера (Kundera) || 1983 QE || 31 августа 1983 || Клеть || Клеть
|-
| (7391) Строугал (Strouhal) ||  || 8 ноября 1983 || Клеть || А. Мркос
|-
| (7392) Kowalski || 1984 EX || 6 марта 1984 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (7393) Luginbuhl ||  || 28 сентября 1984 || Андерсон-Меса || Брайан А. Скифф
|-
| (7394) Ксанфомалития (Xanthomalitia) ||  || 18 августа 1985 || Крым || Черных Н. С.
|-
|  ||  || 10 сентября 1985 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
| (7396) Brusin ||  || 4 марта 1986 || Ла-Силья || В. Феррери
|-
| (7397) 1986 QS || 1986 QS || 26 августа 1986 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (7398) Валсг (Walsh) || 1986 VM || 3 ноября 1986 || Клеть || А. Мркос
|-
| (7399) Сомма (Somme) ||  || 29 января 1987 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (7400) Ленау (Lenau) ||  || 21 августа 1987 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|}